Austria:
 Kaindorf – miejscowość w gminie Weitensfeld im Gurktal, w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Kaindorf – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Zobacz też:
 Keindorf